Peterborough, Cambridgeshire, Anglaterra
 Ciudad de Peterborough
 Peterborough United Football Club
 Peterborough (Canadà)
 Peterborough (Nou Hampshire), Estats Units